Termenul „Alligator River” se poate referi la:

Râurile Alligator denumirea a trei râuri (East Alligator River, West Alligator River și South Alligator River) care străbat Parcul Național Kakadu, din Teritoriul de Nord, Australia.
SUA, ()
 Alligator River (North Carolina)
 Alligator River National Wildlife Refuge